Enrico Palandri – scrittore e traduttore italiano
Enrico Palandri – generale italiano
Geo Antonio Palandri – politico italiano
Mario Palandri – calciatore italiano